Rave Racer é um jogo de corrida criado pela Namco. Ele foi lançado exclusivamente em 1995 com o sistema de arcade Namco System 22. Este foi o terceiro título da série.

Ligações externas 
 

Ridge Racer
Jogos eletrônicos da Namco
Jogos eletrônicos de corrida
Jogos eletrônicos de 1995
Jogos para arcade
Jogos para arcade da Namco